La stampa integrata si occupa di raccogliere e tradurre articoli della stampa internazionale che riguardano un dato paese. Grazie alla traduzione di articoli stranieri la stampa integrata fornisce al lettore la descrizione del proprio paese attraverso gli occhi della stampa internazionale.

Ciò permette al lettore di farsi un'idea più ampia di un dato avvenimento integrando opinioni espresse da giornalisti di tutto il mondo. Inoltre contribuisce a costruire una visione più oggettiva delle notizie, aumentando la libertà di informazione del paese stesso.

La stampa integrata si differenzia dalla stampa internazionale in quanto non si occupa genericamente di descrivere ciò che accade nel mondo, ma quello che accade in un paese in particolare.

Collegamenti esterni

Giornalismo